Samkalden ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Samkalden (1906–1943), niederländischer Jurist und Publizist
 Ivo Samkalden (1912–1995), niederländischer Jurist und Politiker